Raptor Lake — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 13-го поколения.

Чипы на этой микроархитектуре изготавливаются на технологическом процессе Intel 7 (10 нанометров). Получат поддержку разъёма LGA 1700 и, как и процессоры предыдущего поколения, смогут работать с памятью DDR5. В Intel Raptor Lake-S имеются до 16-ти (см. табл.) энергоэффективных ядер  и до 8-ми (см. табл.) высокопроизводительных . Процессоры с индексом K(F) вышли в октябре 2022 года. Процессоры i3,i5,i7 и i9 без индекса K вышли в январе 2023 года.

Процессоры

Примечания

Ссылки 
 Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке
 Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты 
 Intel представила процессоры Core 13-го поколения — до 24 ядер и до 5,8 ГГц

Микроархитектуры Intel
X86